Хута има више значења:

 Хута (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Хута (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Хута (Салаж), насеље у округу Салаж у Румунији